The Boys peut faire référence à :

Histoire 

 The Boys, un ouvrage historique de Martin Gilbert, publié en 1996, rassemblant les histoires personnelles de 732 survivants des camps de concentration, qui sont finalement arrivés en Grande-Bretagne.

Musique 

 The Boys, groupe punk rock anglais formé en 1976.
 The Boys, groupe R&B américain 
 , un groupe d'enfants des années 90.
 The Boys fut le premier nom du groupe The Action.
 The Boys, pseudonyme du chanteur d'italo-disco Ken Laszlo.
 The Boys est une chanson de Nicki Minaj featuring Cassie.
 The Boys, album studio coréen du girl group sud-coréen Girls' Generation(2011).

Cinéma 

 The Boys, un film de Sidney J. Furie, sorti en 1962.
 The Boys, un film de Rowan Woods, sorti en 1998.

Télévision 
 The Boys, un téléfilm de Bill Persky diffusé en 1974.
 The Boys est une série télévisée de Alan Rafkin diffusée en 1989.
 The Boys, un téléfilm de Glenn Jordan diffusé en 1991.
 The Boys est une série télévisée de Terry Hughes diffusée en 1993.
The Boys est une série télévisée de Eric Kripke diffusée en 2019.

Bande dessinée 

 The Boys, une série de comics créée par Garth Ennis (scénario) et Darick Robertson (dessin).